Zemská porodnice může být:
 Zemská porodnice u Apolináře, porodnice v Praze
 Porodnice na Obilním trhu, bývalá Zemská porodnice v Brně